Bundestagswahlkreis 203 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Trier (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Bitburg (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Kreuznach (2005)
 Bundestagswahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück (2002)
 Bundestagswahlkreis München-Mitte (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ingolstadt (1976)
 Bundestagswahlkreis Miesbach (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis München-West (1949 bis 1961)